Кёнигштайн ():
 Кёнигштайн — коммуна в Баварии;
 Кёнигштайн — город в Гессене;
 Кёнигштайн — замок в Гессене.
 Кёнигштайн — крепость на одноимённой горе, у которой расположен также город Кёнигштайн (Саксония);
 Кёнигштайн — город в Саксонии.
 Кёнигштайн — высшая точка горного массива Брандберг в Намибии.